Fluchtversuch ist der Titel von:

 Fluchtversuch (Roman), russischer Roman von Arkadi und Boris Strugazki
 Fluchtversuch (1965), deutscher Fernsehfilm (Regie: Theo Mezger)
 Fluchtversuch (1976), deutscher Spielfilm (Regie:Vojtěch Jasný)

Siehe auch:
 Flucht
 Flüchtling